Секиринский — фамилия:

 Секиринский, Сергей Анатольевич (1914—1990) — советский историк.
 Секиринский, Сергей Сергеевич (1955—2012) — советский и российский историк, сын С. А. Секиринского.

См. также 
 Секирино
 Секиркина